Pablo Martínez – attore e cantante argentino
 Pablo Martínez – calciatore spagnolo
 Pablo Martínez Martínez – cestista spagnolo